Сезон 1983/84 — 74-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 73-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в шестнадцатый раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица 
В феврале 1984 года клуб «Унион» покинул розыгрыш чемпионата, а все оставшиеся матчи с его участием были объявлены техническими поражениями.

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1983/84
Чемпионат Австрии 1983/84 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1983/84 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок УЕФА 1983/84 на сайте AustriaSoccer.at

1983/1984
Аустрия Вена